PAL – standard nadawania koloru w sygnale telewizyjnym
 PAL – w elektronice układ na matrycy PLD
 Polska Akademia Literatury – instytucja w II RP
 Polska Armia Ludowa – lewicowa konspiracyjna organizacja zbrojna z okresu II wojny światowej
 Professional Armwrestling League – liga siłowania na ręce
 PAL Airlines – linie lotnicze
 PAL (z ang. phenylalanine ammonia lyase) – enzym amoniakoliaza fenyloalaniny

Zobacz też 
 pal
 Pall